Градска лига Крушевац јесте шести ранг фудбалског такмичења у Србији. Виши степен такмичења је Прва Расинска окружна лига у фудбалу док је нижи Друга градска лига Крушевац. Лига обухвата територију града Крушевца.

Победници свих првенстава

Спољашње везе 
 Резултати на www.srbijasport.net

Фудбалске лиге у Србији
Спорт у Крушевцу